AEGON Classic 2011 — 30-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Бирмингеме (Великобритания) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2011 году турнир прошёл с 6 по 12 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Ли На
 в парном разряде —  Кара Блэк и  Лиза Реймонд

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Кайя Канепи (№ 16 в мире на тот момент), однако эстонская теннисистка не смогла подтвердить свой статус, уступив уже на старте. В её отсутствие приз свёлся к матчу несеянной Сабины Лисицки и четвёртой сеянной Даниэлы Гантуховой, где немка взяла верх по итогам двух сетов. Прошлогодняя чемпионка — Ли На — не защищала свой титул.

Парный чемпионат собрал несколько сильных сыгранных сочетаний, а титул разыграли третья и вторая пара посева, где Сара Эррани и Роберта Винчи уступили Ольге Говорцовой и Алле Кудрявцевой, проиграв решающие мячи лишь на финальном тай-брейке. Прошлогодние чемпионки — Кара Блэк и Лиза Реймонд — не защищали свой титул, но американка принимала участие в турнире (в паре с соотечественницей Лизель Хубер) и дошла до полуфинала. Сильнейшей несеянной командой соревнования стала пара Кейси Деллакква / Шанель Схеперс, единственной из альянсов своего статуса добравшейся до полуфиналов.

Часть матчей (в том числе и парный финал) из-за дождя была проведена в зале — на хардовом покрытии.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Сабина Лисицки обыграла  Даниэлу Гантухову со счётом 6-3, 6-2.
 Лисицки выигрывает свой 1-й титул с сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Гантухова уступает свой 1-й финал в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= В.Раззано
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Ар.Родионова
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= С.Аояма
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К.Вандевеге
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Э.Уэбли
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=14
| RD1-team08= М.Рыбарикова
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=12
| RD1-team09= К.Датэ
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=63
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С.Лисицки
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К.Флипкенс
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Н.Летчивакан
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С.Мирза
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Т.Пашек
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= К.Канепи
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Ар.Родионова
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К.Вандевеге
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=14
| RD2-team04= М.Рыбарикова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= С.Лисицки
| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=7| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К.Флипкенс
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=63
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Т.Пашек
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Е.Макарова
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= Ар.Родионова
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3=1
| RD3-seed02=14
| RD3-team02= М.Рыбарикова
| RD3-score02-1=61
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=6| RD3-seed03= 
| RD3-team03= С.Лисицки
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Т.Пашек
| RD3-score04-1=61
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=14
| RD4-team01= М.Рыбарикова
| RD4-score01-1=61
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= С.Лисицки
| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Секция 4 

 Парный турнир 
  Ольга Говорцова /  Алла Кудрявцева''' обыграли  Сару Эррани /  Роберту Винчи со счетом 1-6, 6-1, [10-5].
 Говорцова выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Кудрявцева выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 AEGON Classic
 WTA Тур 2011
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2011 года
2011